Гардн има више значења:
 Округ Гардн (Небраска)
 Гардн (Јута)
 Гардн (Мичиген)